Tabar bezeichnet:

 Tabar Zin, eine Streitaxt in Indien
 Tabar-Inseln, eine Inselgruppe in Papua-Neuguinea
 Tabar (Insel), eine Insel der Tabar-Inseln
 Tabar (Stamm), ein Paschtunenstamm 
 INS Tabar (F44), eine Fregatte der indischen Marine 
 Tabor (Trommel), auch Tabar, eine mittelalterliche europäische Trommel
 Flakbatterie Tabar in Wesermünde

Tabár oder Tabar ist der Familienname folgender Personen:
 Ali-Reza Alawi Tabar (* 1960), iranischer Chefredakteur und Reformer
 Amir Shayesteh Tabar (* 1967), iranischer Künstler, Grafikdesigner, Dichter, Drehbuchautor und Friedensaktivist
 László Tabár (* 1943), ungarischer Radiologe
 Majid Jafari Tabar (* 1961), schiitischer Geistlicher

Siehe auch: 
 Tabard
 Tabart